Ел Табако има више значења:

 Ел Табако (Санта Инес Аватемпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Табако (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Табако (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Табако (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Табако (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Табако (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Табако (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Табако (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику